Maria Vandamme (roman)
 Maria Vandamme (série télévisée), adaptation du roman